Nazwę HMS Zealus nosiły trzy zbudowane i jeden planowany okręt Royal Navy:
 HMS "Zealous", okręt liniowy wodowany w 1785
 HMS "Zealous", okręt liniowy wodowany w 1864, w późniejszym czasie przebudowany na okręt pancerny
 HMS "Zealous", planowany niszczyciel typu W
 HMS "Zealous", niszczyciel typu Z wodowany w 1944, w późniejszym czasie sprzedany do Izraela, gdzie służył jako "Eilat"

Zealous